Чемпионат Италии по футболу среди женщин (Серия А) 2020/21 () — 54-й сезон женской Серии А, высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг Италии. Сезон начался 22 августа 2020 года и завершился 23 мая 2021 года. В турнире принимали участие 12 команд. По сравнению с предыдущим сезоном в турнире принимали участие команды «Наполи» и «Сан-Марино», вышедшие из Серии B (1-е и 2-е места соответственно), а «Таваньякко» и «Оробика», наоборот, выбыли из Серии А. В Лигу чемпионов УЕФА квалифицируются две команды.

Чемпионский титул четвёртый год подряд защищала женская команда «Ювентуса», которая и стала победителем розыгрыша. «Ювентус» установил рекорд: команда добыла 22 победы в 22 играх чемпионата — это достижение стало беспрецедентным в итальянском футболе (как в мужском, так и в женском). По итогам сезона в Серию B выбыли дебютант розыгрыша «Сан-Марино» и «Бари».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Италия женщины
Женский футбол в Италии
2021 год в женском футболе